Thenay pode se referir a:
 Thenay (Indre)
 Thenay (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos